Marín steht für:
 Marín (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Marín ist der Name folgender Orte:
 Marín (Pontevedra), spanische Gemeinde in der Provinz Pontevedra
 Marín (Nuevo León), mexikanischer Ort im Bundesstaat Nuevo León
 Municipio Marín, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates Nuevo León

Siehe auch:
 Marin
 Marin (Name)